A szlovák korona (1939) pénzérméi
A szlovák korona (1993) pénzérméi